Паоло Гобетти (1925—1995) — итальянский партизан, кинорежиссер, журналист.

Биография 
Паоло Гобетти — сын издателя-антифашиста Пьеро Гобетти и Ады Просперо. Паоло потерял отца будучи еще младенцем. В сентябре 1943 г. принимал участие в Итальянском Сопротивлении вместе с матерью в группе «Справедливость и Свобода».

Движение Сопротивления сильно повлияло на его жизнь. Впоследствии Паоло начнёт свою кинокарьеру как критик и документалист.

На всю жизнь Паоло сохранит свою любовь к горам, которая сыграла ему на руку во время партизанских восстаний, и которой затем он посвятит все свои физические и интеллектуальные силы, практикуя альпинизм и спелеологию.

Кинокритика 
После войны Паоло начинает интересоваться кино и работает кинокритиком в пьемонтском издании «l’Unità» с 1948 по 1956 г. Затем становится главным редактором журнала Cinema Nuovo, где работает с 1956 по 1958 г. В 1959 году основывает свой журнал «Il nuovo spettatore cinematografico — rassegna mensile dei film di oggi e di ieri» («Новый кинозритель — ежемесячный обзор современных фильмов и фильмов прошлого»), который издавался до 1963 года. В 1979 году журнал снова выходит но под новым названием «Il Nuovo spettatore — Cinema, video, televisione e storia» («Новый зритель — Кино, видео, телевидение и история») и продолжает издаваться после его смерти. В начале 60-х годов Паоло переводит с английского на итальянский ряд важных текстов по истории и теории кино.

Начало кинокарьеры 
В 1950 году для итальянской коммунистической партии Паоло Гобетти снимает свой первый короткометражный фильм под названием «Avanti nel grande partito» («Вперед с великой партией»). В 1962 году вместе со своей женой Карлой Гобетти снимает фильм «Scioperi a Torino» («Забастовки в Турине») о забастовках на производствах Lancia, Michelin, FIAT 1962 года.

Основание «Ancr» 
В 1966 году Паоло Гобетти становится одним из основателей Национального киноархива Итальянского Сопротивления (Archivio nazionale cinematografico della Resistenza), созданного с целью сохранения изображений, свидетельств и кинофильмов, относящихся к Итальянскому Сопротивлению, антифашизму и истории XX века.

В 1975 году вместе с Джузеппе Риссо (Giuseppe Risso) Паоло Гобетти снимает два фильма, с применением монтажа: «Lotta partigiana» («Партизанская борьба») и «Dalla marcia su Roma»(«О марше в Риме»). Речь идёт о двух видео-лекциях, где был применен новый способ отображения документальных фильмов, а именно: строгое использование киноисточников и разноготолых интервью вместо голоса анонимного спикера.

Главные труды режиссера 
Исследовательская работа, которую Паоло Гобетти вёл с середины 70-х годов, собирая многочисленные интервью военных анархистов, участвующих в Гражданской войне в Испании, привела к созданию необычного видео-архива, включавшего более 300 часов видеоматериала.

В фильме «Cudine 17 novembre 1944» рассказывается о массовом избиении партизан и бывших карабинеров нацистами в Пьемонте.

Фильмы Le prime bande (1983), La Bahìo — festa di una valle occitana (1987) представляют собой исследование в русле визуальной антропологии.

В 1987 году на основе документов свидетельств и видеоматериалов Дона Поллародо (Don Pollarodo) был снят фильм «La battaglia di Pertuso».

Одной из значимых работ режиссера является фильм «Racconto interrotto» («Прерванный рассказ») 1992 года, основанный на рассказах о его отце — Пьеро Гобетти, которые Паоло Гобетти собирал долгие годы. Полнометражный фильм о зарождении Сопротивления Le prime bande 1983 года представляет собой ряд интервью, взятых у главных героев и преимущественно снятых в тех местах, где герои проводили время, будучи партизанами.

С 1980 года Паоло Гобетти снимает несколько программ. Одним из первых проектов (совместно с Джанни Рондолино) дидактического характера был «Come la cinepresa può documentare la Storia» («Как кинокамера может запечатлеть Историю»). Это был курс истории для учителей, рассказывающий о фашизме, антифашизме, Сопротивлении и рабочем движении.

Фестивали и кинопоказы 
Паоло Гобетти участвовал в организации множества фестивалей и кинопоказов, например, такими как — кинопоказ фильмов о войне и их режиссерах или кинопоказ фильмов о Гражданской войне в Испании для Венецианского кинофестиваля 1976 года. Также работал над фестивалем Cinema Italiano Anno per Anno (Итальянское кино год за годом), где на примере фильмов, вышедших в тот или иной год, зрителю предлагалось выделить разные культурные и поведенческие модели итальянского общества того времени.

С 1992 по 1996 год Паоло Гобетти совместно с Ancr сосредотачивается на пятидесятилетии со времен итальянского Сопротивления.

Смерть 
Паоло Гобетти умер 25 ноября 1995 года в Турине в результате болезни.

Фильмы 

 Scioperi a Torino (1962)
 Lotta partigiana (1975)
 Dalla marcia su Roma a piazzale Loreto (1975)
 Un’altra Italia nelle bandiere dei lavoratori (1980)
 Spagna 1936/1937 (1980)
 La Bahio-Festa di una valle occitana (1982)
 Lotte contadine in Basilicata (1982)
 Le barricate di Parma (1983)
 Lu Viol (1983)
 Memoria operaia-Torino 1900/1917 (1983/87)
 L’occupazione delle fabbriche (1983/87)
 Le prime bande (1984)
 Incontri (1985)
 Como libera: il film e la memoria (1986)
 La battaglia di Pertuso (1987)
 Al tempo delle scale (1987)
 Scuola con Berhautl (1987)
 Gli occhi del tigre (1988)
 Spagna anni 30 (1990)
 Incontro con Mario Soldati (1992)
 Work in progress (1992)
 Alla ricerca di Piero Gobetti (1992)
 Nde mac via fieuj (1992)
 Dall’esercito alle prime bande (1992)
 Ritratti di partigiani nelle valli di Lanzo (1993)
 Il ponte della memoria (1993)
 Alda Bianco, ritratto di una staffetta parigina (1993)
 Aleph-taw: memoria dello sterminio (1993)
 La battaglia della ferrovia (1993)
 Sparare a vista su sovversivo Agosti (1993)
 La frusta teatrale (1993)
 Non c'è tenente né capitano… (1994)
 Coraggio quotidiano (1994)
 Chichero (1994)
 Le stagioni della resistenza in 10 quadri e un prologo (1995)
 Giudizio di Norimberga (1995)
 Dybbuk: memoria dei campi (1996)
 Cinecronache partigiane (1996)
 Antonio Gramsci: gli anni torinesi (1998)

Кинорежиссёры-документалисты Италии
Партизаны
Альпинисты Италии
Журналисты Италии
Коммунисты Италии